Manuel Filiberto de Saboya (Ginebra, 22 de junio de 1972) es un miembro de la Casa de Saboya, pretendiente a heredero de la corona italiana, además de ser un personaje televisivo.

Biografía 

Nació y vivió la mayor parte de su vida en Suiza, como consecuencia del régimen de exilio previsto en la Constitución de la República Italiana, por la cual se prohibía bajo toda circunstancia el ingreso de cualquiera de los descendientes varones de Humberto II de Italia, último Rey de Italia, a territorio italiano. 

Esta prohibición fue derogada a fines del año 2002. Sus padres son Víctor Manuel de Saboya y Marina Ricolfi-Doria, por consiguiente es nieto del último rey de Italia, Humberto II. 

Casado el 25 de septiembre de 2003 con la actriz francesa Clotilde Courau (nacida Clotilde María Pascal Courau en 1969), en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en Roma. El matrimonio tiene dos hijas:

 Victoria de Saboya, nacida el 28 de diciembre de 2003.
 Luisa de Saboya,  nacida el 16 de agosto de 2006.

En 2009 fue el ganador de la 5ª Edición de Ballando con le Stelle (la versión italiana, en Rai 1, de Bailando con las estrellas).

A comienzos del año 2012, Manuel Filiberto confiesa haber superado un cáncer de tabique nasal, después de haberle sido extirpado quirúrgicamente. Al parecer, el príncipe notó unos cambios en su voz, lo que hizo saltar la voz de alarma.

En la primavera de 2012, Manuel Filiberto tiene que volver a ser intervenido de nuevo de dicha patología.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Casa de Saboya).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Casa de Saboya).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Casa de Saboya).
  Caballero de la Orden Civil de Saboya (Casa de Saboya).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de Saboya (Casa de Saboya).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de San Pedro de Cetiña (Casa Real de Montenegro).
  Caballero de la Orden de Petrović-Njegoš (Casa Real de Montenegro).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski (Federación de Rusia, 20/01/1994).
  Gran Oficial de la Orden de San Carlos (Principado de Mónaco, 01/03/2003).
  Caballero del collar de la Real Orden del Tambor (Casa Real de Ruanda).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la Casa Real de Saboya
 Sitio web oficial de Emanuele Filiberto de Savoia
 Sitio web oficial de Vittorio Emanuele y de Emanuele Filiberto de Savoia
 Valori e Futuro

Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Nacidos en Ginebra
Manuel Filiberto Saboya 1972
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI